Table Rock State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Table Rock State Park (Missouri)
 Table Rock State Park (South Carolina)